Во время сражений при Саратоге 19 сентября — 7 октября 1777 года британская армия генерал-лейтенанта Джона Бергойна была разделена на два крыла и передовой корпус. 1 июля она насчитывала 9500 человек, из них 4000 были британские солдаты правого крыла, а 3600 человек были немцами левого крыла. 15 сентября она насчитывала 6530 человек, пригодных к строевой службе. 7 октября она насчитывала 5900 пригодных. Кроме этого, в армии Бергойна присутствовало некоторое количество индейцев, которых иногда было до 500 человек, но к началу сражения при Саратоге осталось не более 80-ти.

Генерал Филлипс был вторым по старшинству после Бергойна. Как артиллерийский офицер, он не имел права командовать пехотой, но получил особое разрешение принимать командование в особых случаях.

Армия Джона Бергойна 
Главнокомандующий — генерал-лейтенант Джон Бергойн
Начальник штаба — генерал-майор 
 Эскорт: Драгуны принца Людвига, подполк. 
 Артиллерийская бригада капитана Джона Картера
 8-я рота 1-го батальона королевского артиллерийского полка, майор Гриффит Уильямс
 5-я рота 1-го батальона королевского артиллерийского полка, кап. Джон Картер
 Приданная рота 33-го пехотного полка, лейт. Джордж Натт
 Правый дивизион: 2 лёгкие 24-фунтовые гаубицы, 2 лёгкие 6-фунтовые, лейт. Самуэль Римингтон
 Центральный дивизион: 2 лёгкие 24-фунтовые гаубицы, 2 8-дюймовые гаубицы, две 5.5-дюймовые гаубицы, кап. Томас Бломфельд
 Левый дивизион: 2 средние 12-фунтовые гаубицы, 2 лёгкие 6-фунтовые, кап. Томас Хосмер
 Передовой корпус, бригадный генерал Саймон Фрезер
 Рейнджеры Фрейзера, капитан Александр Фрейзер
 Британский батальон лёгкой пехоты, майор Александр Линдси
 Британский гренадерский батальон, майор 
 24-й пехотный батальон, майор Роберт Грант
 7-я рота 3-го батальона королевского артиллерийского полка (4 6-фунтовых орудия, 4 3-фунтовых две 5.5-дюймовых гаубицы), кап. Эллис Уокер
 Правое крыло армии под командованием бр. генерала Джеймса Гамильтона 
 Артиллерия (4 6-фунтовых орудия), капитан Томас Джонс
 1-я бригада бр.генерала 
 9-й пехотный полк, подп. Джон Хилл
 , подп. Николас Сатерланд
 , майор Пол Ирвинг
 2-я бригада генерала 
 , подп.  Джон Линд
 , май. Джордж Форстер
 62-й пехотный полк, подп. Джон Энструтер

 Левое крыло армии под командованием генерал-майора Фридриха Ридзеля
 Артиллерия
 Передовой корпус, подполковник 
 Гессенский артиллерийский корпус, (2 лёгких 6-фунтовых орудия, 2 лёгких 3-фунтовых) лейт. Фон Спангенберг
 Гренадерский батальон, май. Отто фон Менген
 Лёгкий батальон, май. Фердинанд фон Барнер
 Егерская рота, кап. Карл фон Гейсо
 1-я бригада, бр. генерал Йохан фон Спехт
 Полк фон Ретца, май. Бальтазар фон Лаке
 Полк фон Ридзеля, подп. Эрнст фон Спет
 Полк фон Спехта, майор Карл фон Эйренкрук
 2-я бригада, бр. генерал Вильгельм фон Галл
 Полк принца Фридриха, подп. Кристиан Преториус 
 Полк Эрбпринца, подп. Отто фон Ленц
 Лоялистский корпус (обычно присоединялся к Передовому корпусу)
 Рейнджеры Джессапа, подп. 
 Рейнджеры Питерса, подп. Джон Питерс
 Волонтёры капитана Самуэля Маккэй
 Рота рейнджеров Адамса,  кап. Самуэль Адамс
 Пионеры Уилкокса, кап. Хазард Уилкокс
 Рота ван Остина, капитан Питер ван Остин
 Подразделение нью-йоркского королевского полка, энсин Уильям Филлипс 
 Другие подразделения
 Части, выделенные для гарнизонной службы:
 53-й пехотный полк (гарнизон Тикондероги)
 Брауншвейгский полк принца Фридриха (гарнизон Тикондероги)
 Часть артиллерийской роты капитана Бортвика (гарнизон Тикондероги)
 2 роты 47-го пехотного полка (на острове Даймонд-Айленд на озере Джордж)

Примечания

Литература 
 

Война за независимость США
Военная история Великобритании
Списки:Расстановка сил